Edain McCoy (11 de agosto de 1957) é uma escritora wiccana americana (estadunidense, no Brasil). McCoy aclama que se auto-iniciou em 1981 e que depois foi iniciada num coven de San Antonio, Texas em 1983. Actualmente, é anciã da Tradição Witta e Sacerdotisa de Brighid.

Bibliografia 
 1990 - Lady of the Night: A Handbook of Moon Magick & Rituals (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186604
 1996 - Entering the Summerland: Customs and Rituals of Transition into the Afterlife (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186659
 1997 - Mountain Magick: Folk Wisdom from the Heart of Appalachia (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186710
 1999 - Astral Projection for Beginners (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186253
 2000 - Bewitchments: Love Magick for Modern Romance (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567187007
 2000 - Witta: An Irish Pagan Tradition (Llewellyn Publications) ISBN 978-0875427324
 2001 - The Sabbats: A New Approach to Living the Old Ways (Llewellyn Publications) ISBN 978-1-56718-663-5
 2001 - Magick & Rituals of the Moon (Llewellyn Publications) ISBN
 2001 - Enchantments: 200 Spells for Bath & Beauty Enhancement (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738701684
 2002 - Spellworking for Covens: Magick for Two or More (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738702612
 2002 - Making Magic for Witches and Pagans (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186703
 2002 - Ostara: Customs, Spells & Rituals for the Rites of Spring (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738700823
 2002 - Celtic Women's Spirituality: Accessing the Cauldron of Life (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186727
 2002 - How to Do Automatic Writing (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186628
 2002 - Celtic Myth & Magick: Harness the Power of the Gods and Goddesses (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186611
 2002 - A Witch's Guide to Faery Folk: Reclaiming Our Working Relationship with Invisible Helpers (Llewellyn Publications) ISBN 978-0875427331
 2003 - Inside a Witches' Coven (Llewellyn Publications) ISBN 978-1567186666
 2003 - The Witch's Coven: Finding or Forming Your Own Circle (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738703886
 2004 - Past-Life & Karmic Tarot (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738705088
 2004 - Advanced Witchcraft: Go Deeper, Reach Further, Fly Higher (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738705132
 2004 - If You Want to be a Witch: A Practical Introduction to the Craft (Llewellyn Publications) ISBN 978-0738705149
 2004 - Three Witches Dead & the Last One Said (PublishAmerica) ISBN 978-1413730944
 2008 - The Healing Power of Faery: Working with Elementals and Nature Spirits to Soothe the Body and Soul (Provenance Press) ISBN 978-1598698091

Ligações externas 
 

Escritores dos Estados Unidos
Escritores wiccanos
Personalidades wiccanas